

Sigle 
 Dal'nij Visotnij Bombardirovschik – bombardiere a lungo raggio d'alta quota della Voyenno-Vozdushnye Sily
 Democratic Voice of Burma – Voce democratica della Birmania, ente radiotelevisivo con sede a Oslo
 Digital Video Broadcasting – standard per la televisione digitale
 Dresdner Verkehrsbetriebe – azienda di trasporto pubblico di Dresda
 Diarrea virale bovina, malattia dei Bovinae

Codici 
 DVB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ragusa (Croazia)